Convair B-36 Peacemaker – ciężki bombowiec amerykański
 B36 Tórshavn – farerski klub piłkarski